Стефан Попов е български футболист, полузащитник на ПФК Ботев (Пловдив).

Кариера 
Попов е юноша на UE Cornellà (Barcelona Spain) от 2015 до 2017. От 2017 до 2018 е играч на UE Sants (Barcelona, Spain).

През 2018 се завръща в България със семейството си и става част от отбора на Ботев Пловдив.

Успехи

Отборни 

 Ботев (Пловдив)

Външни препратки 
 Профил в botevplovdiv.bg
 Профил в Sportal.bg
 Интервю в topsport.bg

Български футболисти
Футболисти на Берое
Футболисти на Ботев (Пловдив)